Кубок Австрії з футболу 2005–2006 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вдруге поспіль здобула Аустрія (Відень).

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 липня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 липня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 липня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 серпня 2005

|}

Перший раунд 
Клуби Санкт-Пельтен та САК Клагенфурт пройшли до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 вересня 2005

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 жовтня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2005

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 березня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 березня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 березня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 березня 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 
 Кубок Австрії на rsssf  

2005—2006
Австрія
Австрія
2005 в австрійському спорті
2006 в австрійському спорті